

Geografia 
 Regno Unito
 Ripley – cittadina del Derbyshire
 Ripley – parrocchia civile del North Yorkshire
 Ripley – città del Surrey
 Stati Uniti d'America
 Ripley – CDP della contea di Riverside, California
 Ripley – villaggio della Contea di McHenry, Illinois
 Ripley – città della Contea di Somerset, Maine
 Ripley – capoluogo della Contea di Tippah, Mississippi
 Ripley – città della Contea di Chautauqua, New York
 Ripley – villaggio della Contea di Brown, Ohio
 Ripley – città della Contea di Payne, Oklahoma
 Ripley – capoluogo della Contea di Lauderdale, Tennessee
 Ripley – capoluogo della Contea di Jackson, Virginia Occidentale

Persone
Alexandra Ripley – scrittrice statunitense
Alice Ripley – attrice e cantante statunitense
Andy Ripley – rugbista a 15, imprenditore e dirigente d'azienda britannico
Arthur Ripley – sceneggiatore, regista e produttore cinematografico statunitense
Dorothy Ripley – religiosa, missionaria e scrittrice britannica
Elmer Ripley – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
George Ripley – alchimista inglese
Richard Ripley – velocista britannico
Stuart Ripley – ex calciatore inglese
Sidney Dillon Ripley – ornitologo statunitense

Personaggi immaginari 
Ellen Ripley – personaggio immaginario protagonista del franchise Alien
Amanda Ripley – personaggio immaginario del franchise Alien, figlia di Ellen
Tom Ripley – personaggio protagonista di alcuni romanzi di Patricia Highsmith